Галаганівська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район
 Галаганівська сільська рада — Чернігівська область, Семенівський район